KAlarm est un logiciel libre permettant de programmer l'affichage de messages personnels d'alarme, la lecture de fichiers son, l'exécution de commandes et l'envoi de courrier électronique.

Dans son mode graphique par défaut, KAlarm affiche la liste des alarmes en attente, en en présentant les heures et les détails. Il est possible de créer de nouvelles alarmes ou sélectionner des alarmes existantes en vue de les modifier ou de les supprimer. On peut aussi afficher de façon optionnelle les alarmes expirées.

Lorsque l'utilisateur configure une alarme, il peut saisir le texte de son message, indiquer un fichier texte ou image à afficher, indiquer une commande à exécuter ou saisir un message électronique à envoyer. L'utilisateur peut également choisir la couleur du message d'alarme, préciser s'il faut lire un son ou prononcer le message, s'il faut le répéter et si l'alarme devra être annulée au cas où le message ne peut pas être déclenché à l'heure prévue.
Les alarmes peuvent également être programmées depuis la ligne de commande ou via des appels DCOP à partir d'autres programmes.

Quand un message d'alarme arrive à échéance, il s'affiche sur chaque bureau KDE. La fenêtre de message affiche l'heure à laquelle le message a été programmé. Il propose en général une option de report permettant de demander à l'alarme de se réafficher plus tard.

Kdepim
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Unix